Световното първенство по снукър през 2008 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 30 април до 1 май. Състезанието е спечелено от Марк Уилямс, който побеждава на финала Матю Стивънс с 18 – 16 фрейма в един много оспорван двубой.

Резултати

Най-голям брейк 
143 точки, постигнати от Матю Стивънс

2000